Aires (músico) — instrumentista, arranjador e compositor brasileiro
Aires Ali - político moçambicano
AIRES — antiga companhia aérea, absorvida pela LAN Colombia, hoje LATAM Airlines Colômbia
Memorial de Aires — livro de Machado de Assis

Geografia de Portugal 
Aires (Setúbal) — localidade portuguesa
Nossa Senhora de Aires — lugar de culto mariano em Portugal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de literatura